Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 – siedemnaste mistrzostwa Azji w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Azji. Rozgrywane były w dniach 15–28 stycznia 2016 roku w stolicy Bahrajnu, Manamie. Tytułu zdobytego w 2014 roku broniła reprezentacja Kataru.

Ogłoszenie przetargu na organizację mistrzostw nastąpiło w styczniu 2015 roku. Pierwotnie gospodarzem zawodów zostały wybrane Zjednoczone Emiraty Arabskie, jednak po ich rezygnacji prawo to otrzymał Bahrajn. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2017, a kwalifikację na te zawody otrzymać miała czołowa trójka – nie licząc mającego już zapewniony awans Kataru.

Tytuł mistrzowski obroniła reprezentacja Kataru, awans na mistrzostwa świata uzyskali natomiast pozostali trzej półfinaliści: Bahrajn, Japonia i Arabia Saudyjska.

System rozgrywek 
W zawodach miało wziąć udział dwanaście drużyn, a losowanie grup nastąpiło w grudniu 2015 roku. Po wycofaniu się reprezentacji Makau drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach dwóch grup: pięcio- i sześciozespołowej, po czym czołowe dwójki z każdej z grup awansowały do półfinałów, pozostałe zaś zmierzyły się w meczach o poszczególne miejsca.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Mecze o miejsca 5–8 

Półfinały o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 9–11 

Półfinały o 9. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
2016 w piłce ręcznej
2016 w Bahrajnie
Sport w Manamie